Степаненков — фамилия; имеет женскую форму Степаненкова.
 Степаненков, Виктор Александрович (род. 1935) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР.
 Степаненков, Георгий Григорьевич (род. 1932) — российский инженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Степаненков, Никита Сергеевич (род. 1987) — российский баскетболист. См. также 
 Степаненко
 Степаненково